Jahān Bīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jahān Bīn (ort i Iran), Golestan, 
 Āb-e Jahān Bīn, vattendrag, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar